Die Canadian Soccer League Saison 2011 beginnt am 7. Mai 2011 mit der Regular Season und endet mit dem Givova Cup 2011 Ende Oktober 2011.

Neuerungen 
 Die CSL wird in drei Divisionen aufgeteilt: East, West und Reserve. Die Reserve wird auch oft als CSL II bezeichnet.
 Fünf neue Mannschaften nehmen an der Liga teil: Mississauga Eagles FC, Kitchener-Waterloo United FC, Ottawa, Pickering Power und die Windsor Stars.
 Trois-Rivières Attak kehrt nicht zurück in die Liga.

Tabelle Regular Season 

|}

Play-offs

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Canadian Soccer League Webseite

2011
Fußballsaison 2011